Бен-Ами () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Бен-Ами, Моше (1898—1960) — израильский политик и юрист.
 Бен-Ами, Наоми (род. 1960) — израильский дипломат.
 Бен-Ами, Овед (1905—1988) — израильский предприниматель, журналист и политик, первый мэр Нетании.
 Бен-Ами, Шломо (род. 1943) — израильский политик и государственный деятель, член кнессета и правительств Израиля.

См. также 
 Операция «Бен-Ами» — военная операция израильских войск во время Войны за независимость Израиля.